Walce – wieś w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, w gminie Walce
 Walce – gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim
 Walce – dawna gromada